Holme puede referirse a:

 Holme (Dinamarca)
 Holme (Noruega)

Inglaterra 
 Holme (Bedfordshire)
 Holme (Cambridgeshire)
 Holme (Cumbria)
 Holme (Lincolnshire)
 Holme (Nottinghamshire)
 Holme (Yorkshire del Norte)
 Holme (Bradford), Yorkshire del Oeste
 Holme (Kirklees), Yorkshire del Oeste